Суходо́льское озеро (до 1950 года — Су́ванто или Су́ванто-я́рви, ) — озеро в Приозерском районе Ленинградской области на севере Карельского перешейка. Является частью озёрно-речной системы Вуокса. Расстояние от Санкт-Петербурга по трассе — 95 км. Ближайшие железнодорожные станции: Лосево и Громово. От них к озеру ведут несколько асфальтовых и грунтовых дорог.

Около озера находится комплекс древних культовых камней и святилищ времён каменного века.

Физико-географическая характеристика

Флора и фауна 
Суходольское озеро обладает большими рыбными запасами. Наиболее встречающиеся виды рыб: лещ, плотва, налим, густера, ерш, окунь, щука, уклейка. Реже попадаются: судак, язь, чехонь, елец, сиг, лосось, хариус, форель (сиг и хариус — лицензионный лов, лосось — полный запрет на ловлю).

История 
До начала XIX века озеро Суванто имело сток в Вуоксу, а не в Ладожское озеро — между ними пролегала не очень широкая песчаная гряда, поросшая лесом. Через восточный край озера проходил Вуоксинский путь от Выборга до Корелы (Приозерска). В древние времена люди хотели сократить его длину за счёт создания волока через перешеек между озёрами. Вероятно, что суда стали перетаскивать волоком из одного озера в другое через этот перешеек. Известно из переписных книг XVI века, что на этом месте находился новгородский город Волочёк Сванский (Сувантский) с населением 400—450 человек. В нём находилось 55 дворов, из них 26 принадлежали торговым людям. Следовательно, волоком пользовалось немало судов и это давало немалую прибыль. Изначально Волочек являлся собственностью Валаамского монастыря. Затем был выкуплен московскими князьями.

Следующий этап был в конце XVIII века. Ещё в 1741 году крестьяне из местных деревень начали рыть канал для сброса воды в Ладогу и, по некоторым источникам, продолжили в 1807 году. Сильный западный ветер и осадки помогали этой работе. В результате ширина незатопленной перемычки между озером Суванто и Ладогой сократилась до 50 м.

Весной 1818 года уровень воды в местных озёрах резко поднялся из-за сильных дождей и быстрого таяния снега. Вода затопила близлежащие поля и луга. В ночь с 18 на 19 мая разыгрался шторм, вода разрушила песчаную перемычку и размыла канал до самой Ладоги. Уровень воды в озере быстро понизился на 7 м, поэтому ток воды к Вуоксе остановился. Вследствие этого образовалась река Тайпалеен-йоки (, ныне Бурная) с большими порогами. Новая река получила название по ближайшей деревне — Тайпале.

Прорыв Суванто в Ладогу принёс серьёзные перемены окружающим территориям. После 1818 года на поверхности оказалась осушенная полоса дна озера, местами достигавшая ширины 2 км. В результате падения уровня воды было осушено около 5000 га земли. Она была покрыта донным илом, который богат различными органическими веществами. Земля являлась чрезвычайно плодородной и бо́льшая её часть была отведена под луга и пашни для крестьян с окрестных деревень. Сегодня старую береговую линию можно обнаружить в 30—50 метрах от ж/д полотна вниз в посёлке Суходолье. Каменная гряда, за ней ровные поляны — бывшие прибрежные отмели.

Во время советско-финской «зимней» войны фронт проходил по озеру Суванто-ярви, но кроме артиллерийских обстрелов с южного берега других военных действий на этом участке не происходило. Весной 1940 года согласно Московскому мирному договору территория Карельского перешейка, и в том числе Суванто-ярви, была передана Финляндией Советскому Союзу.

В 1944 году по условиям Московского перемирия территория во второй раз была передана СССР.

В 1950 году озеро Суванто-ярви было переименовано в Суходольское.

Озеро в творчестве 
Во время советско-финской войны 1939—1940 годов Красной армией через озеро Суванто наносились вспомогательные удары, бои носили кровопролитный характер. Эти события нашли отражение в творчестве А. Т. Твардовского, который в те дни был на Карельском перешейке в качестве военного корреспондента именно на южном берегу озера Суванто. Если строки «переправа, переправа…» родились на берегу протоки Кивиниеми (ныне Лосево), то есть основание считать, что не менее знаменитое стихотворение «Две строчки» написанные поэтом лишь в 1943 году, были результатом его впечатлений от неудачной для Красной армии попытки захвата плацдармов около посёлка Келья (сейчас Портовое) 25—26 декабря 1939 года или 19 февраля 1940 года в районе деревни Волоссула.

Данные водного реестра 
Код объекта в государственном водном реестре — 01040300211102000012172.

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Бассейн Бурной
Озёра Приозерского района